The Jazzpar Prize ist der Name mehrerer Alben:
 The Jazzpar Prize (David-Murray-Album)
 The Jazzpar Prize (Aldo-Romano-Album)
 This Will Be: The Jazzpar Prize (Chris-Potter-Album)

Siehe auch:
 Jazzpar-Preis